Namnberedningen kan avse:

Göteborgs Stad Namnberedningen – lyder under Kulturförvaltningen inom Göteborgs kommun
Stockholms namnberedning – Stockholms stads beredande organ för namngivning